Рік Сміт (,  29 червня 1948, Кінгстон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Виступав за збірну команду Канади. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року в ОХА.

1966 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, з 1968 року по 1981 рік, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Міннесота Файтінг Сейнтс» (ВХА), «Сент-Луїс Блюз», «Детройт Ред-Вінгс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 765 матчів у НХЛ, включаючи 78 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 
 Рік Сміт на сайті «Hockeydraftcentral»

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Міннесота Файтінг Сейнтс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)